Sainte-Agnès, commune française des Alpes-Maritimes ;
 Sainte-Agnès, commune française de l'Isère ;
 Sainte-Agnès, commune française du Jura ;
 Sainte-Agnès, ancienne ville du Québec maintenant fusionnée à La Malbaie.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France